Paul Groth ist der Name folgender Personen:

* Paul Groth (Geograph) (Paul Erling Groth; 1949–2022), US-amerikanischer Geograph und Architekturhistoriker 
 Paul Ferdinand Groth (1859–1955), deutscher Architekt
 Paul Heinrich von Groth (1843–1927), deutscher Mineraloge